Kusz (kraina) – starożytna kraina położona w obecnym Sudanie
 Kusz – postać biblijna
 kusz – dawna nazwa naczynia do picia – kubek, czara, czasza, czerpak

 osoby noszące nazwisko Kusz
 Gerard Kusz (1939–2021) – polski duchowny rzymskokatolicki
 Józef Kusz (ur. 1938) – polski fizyk
 Michał Kusz (ur. 1973) – polski muzyk sesyjny
 Stefan Kusz (ur. 1948) – polski rolnik i polityk, poseł na Sejm PRL